Fibbiallini – abitanti di Fibbialla (Camaiore)
Fibbiallini – abitanti di Fibbialla (Pescia)